Activision Anthology is een computerspel dat in 2002 werd uitgebracht. Het spel bevat een verzameling van Atari 2600 spellen die door Activision werd uitgebracht op verschillende platforms. Op de PlayStation Portable is het spel getiteld Activision Hits: Remixed.

Platforms

Spellen
Alle versies bij elkaar hebben 61 spellen. Sommige spellen komen echter niet voor op bepaalde platforms:

Muziek 
Het spel is op de PlayStation 2, PlayStation Portable, OS X en Microsoft Windows voorzien van de volgende muziek: 
 "Always Something There to Remind Me" door Naked Eyes
 "Eye in the Sky" doorThe Alan Parsons Project
 "Harden My Heart" doorQuarterflash
 "It's My Life" door Talk Talk
 "Mexican Radio" door Wall of Voodoo
 "No More Words" door Berlin
 "Pulling Mussels (from the Shell)" door Squeeze
 "The Safety Dance" door Men Without Hats
 "Tainted Love" door Soft Cell
 "Take on Me" doorA-Ha
 "The Tide is High" doorBlondie
 "Walking in L.A." door Missing Persons
 "We're Not Gonna Take It" door Twisted Sister

Ontvangst 

Computerspel uit 2002
Computerspel van Activision
Compilatiespel
Android-spel
Game Boy Advance-spel
Windows Mobile-spel
PlayStation 2-spel
IOS-spel
Mac OS-spel
PlayStation Portable-spel
Windows-spel